Be Mine, Valentine — перший мініальбом американського гурту Drop Dead, Gorgeous, який був випущений 10 січня 2006 року.

Композиції 
 Forever Scarlet — 1:27
 Bullets Are Scene — 3:25
 Knife Vs. Face: Round I — 2:31
 Love Is Murder — 1:23
 Well, I Never Knew You Were So Much Fun — 1:36
 Knife Vs. Face: Round II — 1:38

Примітки

Посилання 
 Be Mine, Valentine  allmusic
 Be Mine, Valentine  last.fm

Альбоми Drop Dead, Gorgeous